Lambi steht für:
 Lambi (Agios Vasilios), Gemeindebezirk der Gemeinde Agios Vasilios, Region Kreta
 Lambi (Kos), Vorort der Hauptstadt Kos der griechischen Insel Kos, Region Südliche Ägäis
 Lambi (Patmos), Strand auf der griechischen Insel Patmos, Region Südliche Ägäis
 Alternativname von Lamba (Färöer), Ort auf der färöischen Insel Eysturoy

 Bezeichnung des Fleisches der Großen Fechterschnecke als Nahrungsmittel

Siehe auch:
 Llambí
 Lampi